Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Juéry – Aveyron
 Saint-Juéry – Lozère
 Saint-Juéry – Tarn